św. Oswald z Nortumbrii (ok. 605-642) – król Nortumbrii
 św. Oswald z Worcester (X w.) – biskup Worcester